Премия Гарольда Мазурского за заслуги в планетологии (), называемая обычно премией Мазурского — награда  Американского астрономического общества, присуждается ежегодно за выдающийся вклад в изучение планет Солнечной системы, который может быть выражен в научной, инженерной, организационной или общественной деятельности.
Названа в честь американского геолога и астронома .

Лауреаты премии 

 1991 — Саган, Карл
 1992 — 
 1993 — 
 1994 — 
 1995 — 
 1996 — Квейд. У.
 1997 — Траугер, Д.
 1998 — Рейх, Юрген
 1999 — 
 2000 — Браун, Джордж (астроном)
 
 
 2003 — 
 2004 — Александр Базилевский
 2005 — Битти, Д.Келли
 2006 — 
 2007 — Герельс, Том
 2008 — Джорнини, Джон
 
 2010 — Токунага, Алан
 2011 — Бентон Кларк III
 2012 — 
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — 
 2016 — Mark V. Sykes
 2017 — 
 2018 — 
 2019 — 
 2020 —

Ссылки 
 Премия Мазурского на официальном сайте Отдела планетарных наук Американского астрономического общества  

Награды по алфавиту
Награды Американского астрономического общества